Dvořáček bzw. Dvoracek ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Dvořáček (* 1909), tschechoslowakischer Basketballspieler
 Hermann Dvoracek (* 1920), österreichischer Fußballspieler 
 Jan Dvořáček, tschechoslowakischer Fußballspieler
 Jiří Dvořáček (1928–2000), tschechischer Komponist
 Josef Dvořáček (* 1952), tschechoslowakischer Tischtennisspieler
 Ludvík Dvořáček (* 1910), tschechoslowakischer Basketballspieler
 Vladimír Dvořáček (1934–1983), tschechoslowakischer Eishockeyspieler